Мисс Мира 2005 () — 55-й ежегодный конкурс красоты, проводился 10 декабря 2005 года в Beauty Crown Cultural Center, Санья, Китай. За победу на нём соревновалось 102 претендентки, победительницей стала представительница Исландии — Уннур Бирна Вильяльмсдоттир.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды 
Best World Dress Designer

Выход

Пляжная красота

Мисс Талант

Beauty with a Purpose

Мисс Спорт 

^Спорт-награда была вручена в континентальной группе.

Судьи 
 Джулия Морли — председатель
 Дениз Перье — Мисс Мира 1953
 Энн Сидни — Мисс Мира 1964
 Лусия Петтерле — Мисс Мира 1971
 Вильнелия Мерсед — Мисс Мира 1975
 Мариасела Альварес — Мисс Мира 1982
 Юлия Курочкина — Мисс Мира 1992
 Диана Хайден — Мисс Мира 1997
 Агбани Дарего — Мисс Мира 2001
 Азра Акын — Мисс Мира 2002

Участницы

Азиатско-Тихоокеанский регион 
  — Dennae Brunow
  — Ting Ting Zhao
  — Su-Jung Hsu
  — Tracy Ip
  — Sindhura Gadde
  — Lindi Cistia
  — Erina Shinohara
  — Oh Eun-young
  — Emmeline Ng
  — Khongorzul Ganbat
  — Sugarika K.C.
  — Kay Anderson
  — Carlene Aguilar
  — Shenise Wong
  — Nadeeka Perera
  — Sirinda «Sindie» Jensen
  — Vũ Hương Giang

Северная Европа 
  — Tatiana Silva
  — Lucie Králová
  — Trine Lundgaard
  — Хаммаса Кохистани (Hammasa Kohistani)
  — Laura Korgemae
  — Daniela Risch
  — Unnur Birna Vilhjálmsdóttir
  — Aoife Cogan
  — Valerija Sevcuka
  — Monique Plat
  —  (Lucy Evangelista)
  — Helene Tråsavik
  — Malwina Ratajczak
  — 
  —  (Aisling Friel)
  — Liza Berggren
  — Lauriane Gilliéron
  — Yulia Pinchuk
  —  (Claire Evans)

Южная Европа 
  — Suada Sherifi
  — Sanja Tunjić
  — Rositsa Ivanova
  — Maja Cvjetković
  — Orthodoxia Moutsouri
  — Cindy Fabre
  — Salome Khelashvili
  — Melanie Chipolina
  — Katerina Stikoudi
  — Semmi-Kis Tünde
  — Keren Shacham
  — Sofia Bruscoli
  — Lamitta Frangieh
  — Milena Stanivuković
  — Ferdine Fava
  — Irina Dolovova
  — Angela María Fonseca
  — Raluca Voina
  — Dina Janković
  — Ivica Sláviková
  — Sanja Grohar
  — Mireia Verdú
  — Ханде Субаши

Вест-Индия 
  — Kmisha Counts
  — Sarah Juddan
  — Ordain Moss
  — Marielle Onyeche
  — Elisa Abreu
  — Merita Melyna
  — Terri-Karelle Griffith
  — Moana Robinel
  — Ingrid Rivera
  — Joy Matty
  — Jenna Marie Andre

Америка 
  — Emilia Iannetta
  — Viviana Méndez
  — Patricia Reginato
  — Ramona Amiri
  — Erika Querubín
  — Leonora Jiménez
  — Marelisa Márquez
  — Alejandra Cárcamo
  — María Inés Gálvez Close
  — Jasmine Herzog
  — Dafne Molina
  — Valeria García
  — Anna Vaprio
  — Fiorella Castellano
  —  (Lisette Diaz)
  — Daniela Tambasco
  — Susan Carrizo

Африка 
  — Tshegofatso Robi
  — Nelly Dembo
  — Seble Mekonnen
  — Inna Mariam Patty
  — Cecilia Mwangi
  — Snorti Forh
  — Rachel Landson
  — Meenakshi Shivani
  — Leefa Shiikwa
  — Omowunmi Akinnifesi
  — Dhiveja Sundrum
  — Zinhle Magongo
  — Nancy Sumari
  — Juliet Ankakwatsa
  — Precious Kabungo Mumbi

См. также 
 Мисс Вселенная 2005
 Мисс Интернешнл 2005
 Мисс Земля 2005

Ссылки 
 Мисс Мира 2005

Мисс мира
События 10 декабря
Декабрь 2005 года
2005 год в Китае